Linnea eller Linnéa kan syfta på:

 Linnea (växt) – en art i familjen linneaväxter
 Linnea (namn) – ett svenskt kvinnonamn
 IF Linnéa – en idrottsförening
 Den akademiska damkören Linnea – en kör
 Linnea, tidning för barn – en barntidning utgiven av Carl Anton Wetterbergh (Onkel Adam)
 M/S Linnea – fartyg byggt i betong 1918, sänkt 1967